Никола́й Комаро́в: Комаров, Николай Анатольевич (род. 1961) — советский гребец, чемпион мира.
 
 Комаров, Николай Иванович (1794—1853) — офицер-квартимейстер, член Союза благоденствия, действительный статский советник, симбирский губернатор.
 Комаров, Николай Дмитриевич (род. 1918) — советский государственный деятель.
 Комаров, Николай Николаевич (1919—1995) — Герой Советского Союза.
 Комаров, Николай Павлович (при рождении Фёдор Евгеньевич Собинов; 1886—1937) — советский государственный и партийный деятель.